Il doppio del TD Waterhouse Cup 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Robbie Koenig e Martín Rodríguez hanno battuto in finale 6–3, 7–6 (7–4)  Martin Damm e Cyril Suk.

Teste di serie
n/a
 Evgenij Kafel'nikov /  Fabrice Santoro (semifinali)
 Martin Damm /  Cyril Suk (finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

TD Waterhouse Cup 2003
ATP Tour 2003